Бар — прізвище. Зустрічається у різних народів.

Відомі носії 
 Жан Бар — французький адмірал.
 Карл Людвіг фон Бар — німецький правознавець-криміналіст, професор кримінального права Гетінгенського та низки інших німецьких університетів.
 Єжи Бар — польський дипломат, колишній посол республіки Польща в Україні.
 Цві Бар — ізраїльський політик, колишній мер міста Рамат-Ган.

Див. також 
 Авраам Бар-Хія  (1065—1136)— єврейський математик і астроном, який жив у Барселоні.